CACM steht für:
 Capacity Allocation and Congestion Management, Abkürzung für das EU-Energiemarktsgesetz Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management
 Communications of the ACM, eine IT-Fachzeitschrift

Abkürzung